Cerro Grande hace referencia a varios artículos:

Elevaciones
 Cerro Grande (Chihuahua), en el municipio de Chihuahua, México.
 Cerro Grande (La Serena), en Chile.
 Cerro Grande (Lara), en Venezuela.

Municipios en Brasil
 Cerro Grande do Sul
 Cerro Grande (Río Grande del Sur)